Kraken может означать:
 Kraken — онлайн-сервис обмена цифровых валют
 Kraken — украинское спецподразделение, сформированный ветеранами Азова
 Kraken — нелегальная площадка, специализирующаяся на торговле психоактивными веществами

См. также 
 Кракен — легендарное морское чудовище